MSP steht für:
 Main-Spessart Nahverkehrsgesellschaft
 Managed Services Provider, ein IT-Dienstleister
 Member of the Scottish Parliament, Abgeordneter des Schottischen Parlaments
 Millî Selamet Partisi („Nationale Heilspartei“), eine türkische Partei
 Minneapolis-Saint Paul International Airport, Minnesota (IATA-Code)

MSP als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Main-Spessart

M.S.P. steht für:
 M.S.P., österreichische Musikgruppe, siehe Molti, Spotzl, Pichla, Eigi

Msp. steht für:
 Messerspitze, z. B. als Mengenangabe in Kochrezepten

msp steht für:
 Maritsauá (ISO-639-3-Code), eine der Tupí-Sprachen

.msp steht für:
 Microsoft Installer Patch Files, Dateinamenserweiterung für den Windows Installer

Siehe auch:

Abkürzung